BGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bangassou (Repubblica Centrafricana)